Municipio de Elmwood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elmwood (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Peoria.
 Municipio de Elmwood (condado de Leelanau, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Leelanau.
 Municipio de Elmwood (condado de Tuscola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Tuscola.
 Municipio de Elmwood (condado de Clay, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Elmwood (condado de Saline, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Saline.